

Населені пункти та їхні частини
 Стасювка — село в гміні Ломази Більського повіту Люблінського воєводства
 Стасювка — село в гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Стасювка — колонія в гміні Ломази Більського повіту Люблінського воєводства

Примітки